Stratonice (in greco: Στρατονίκη, Stratonike, da στρατός, «esercito», e νίκη, «vittoria») può riferirsi a

Persone 
 Stratonice – moglie di Antigono Monoftalmo;
 Stratonice di Siria – moglie di Seleuco I Nicatore e Antioco I Sotere
 Stratonice di Libia – moglie di Arcagato di Libia
 Stratonice di Macedonia – moglie di Demetrio II
 Stratonice di Cappadocia – moglie di Ariarate III di Cappadocia
 Stratonice di Pergamo – moglie di Eumene II di Pergamo
 Stratonice del Ponto – moglie di Mitridate VI del Ponto

Mitologia 
 Stratonice – figlia di Tespio e Megamede, madre di Atromo, figlio di Eracle.
 Stratonice – figlia di Pleurone e Santippe.
 Stratonice – madre di Eurito, figlio di Melaneo.
 Stratonice – madre di Poemandro figlio di Ceresilao; fu rapita da Achille.

Altro 
 Stratonice – opera di Étienne Nicolas Méhul

Pagine correlate 
 Stratonicea

Note